21. breddegrad kan henvise til:

 21. nordlige breddekreds
 21. sydlige breddekreds